

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Maul (1870-1942), ingénieur allemand, pionnier de la reconnaissance aérienne ;
 Günther Maul (1909-1997), taxidermiste et un ichtyologiste allemand ;
 Ronald Maul (1973- ), footballeur allemand ;

Sport 
 Maul, phase de jeu du rugby à XV.

Personnage de fiction 
 Dark Maul, personnage de fiction de l'univers de Star Wars.

Littérature 
 Dark Maul : L'Ombre du chasseur, roman de science-fiction de Michael Reaves situé dans l'univers étendu de Star Wars.

Homonymie de patronyme